Jan Bielecki (1869–1926) – chemik, profesor
 Jan Bielecki (ur. 1908) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, dowódca 2 Batalionu Strzelców Karpackich
 Jan Bielecki (1942–2001) – informatyk
 Jan Krzysztof Bielecki (ur. 1951) – polityk, były premier
 Jan Bielecki – powieść Juliusza Słowackiego